Gęsina bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Gęsina (Brzeźnio), Dorf der Gmina Brzeźnio in der Woiwodschaft Łódź
 Gęsina (Kietrz), Weiler der Gmina Kietrz in der Woiwodschaft Opole